SMS Tegetthoff  – corazzata a vapore della k.u.k. Kriegsmarine varata nel 1878
SMS Tegetthoff  – corazzata della k.u.k. Kriegsmarine varata nel 1912